
Molekulska formula -{C19H24N2O2}- se može odnositi na:
 Ksilamidin
 Prazihantel